PC est un sigle qui peut désigner :

Politique 
 Parti carliste, en Espagne ;
 Parti communiste français en France ;
  en Europe continentale ;
  au Canada, en Roumanie et dans les pays de tradition britannique ;
 pc, de l'anglais  ;
 Privy Counselor ( « conseiller privé »), membres du Privy Council, conseil privé du roi (ou de la reine) au Royaume-Uni.

Informatique 
 PC est le sigle de Personal Computer ;
 IBM PC est une marque déposée d’IBM pour les ordinateurs personnels :
 PC/G et PC/XT,
 PC/AT,
 PCjr ;
 par extension, PC est utilisé pour désigner un compatible PC, par opposition aux autres ordinateurs personnels (Macintosh non x86, Amiga, Atari) ;
 par extension, PC est utilisé pour désigner un ordinateur de bureau, par opposition aux autres ordinateurs (serveur, portable, etc.) ;
 , un registre du processeur qui contient l’adresse de l’instruction exécutée dans un programme (utilisé par exemple en langage d’assemblage).

Sciences et techniques 
PC est un sigle qui signifie :
 Polycarbonate, selon la norme ISO 1043, une liste des codes des plastiques, caoutchouc et latex ;
 Post-combustion, en aéronautique ;
 Physique, chimie, une voie d'orientation d'études en classe préparatoire aux grandes écoles (Maths Spé) ;
 perte de conscience en médecine ;
 Prise de courant, en électricité.

PC est un symbole, qui signifie :
 Pétacoulomb, unité de mesure de charge électrique.

pC est un symbole, qui signifie :
 picocoulomb, unité de mesure de charge électrique.

PC est un symbole pour :
 parsec, une unité de mesure astronomique.

Domaine militaire 
 PC, terme militaire correspondant à poste de commandement. Par extension, il est utilisé  dans tous domaines opérationnels comme dans les services de secours, la sécurité civile, etc.

Transport 
 Ligne ferroviaire de Petite Ceinture à Paris
 Ligne de bus de Petite Ceinture à Paris

Voir aussi 

 Protection civile, en France et en Suisse ;
 La Presse canadienne, agence de presse canadienne ;
 Porte-conteneurs, un type de navire de commerce ;
 Plan-Convexe, un type de projecteur de théâtre à focale variable ;
 Prestation Compensatoire.

Code